Les muscles crico-aryténoïdiens qui permettent respectivement l'abduction (dilatation) et l'adduction (constriction) des cordes vocales. Ils sont commandés par le nerf laryngé inférieur et le nerf laryngé supérieur.

Ils en existent deux :
 Le muscle crico-aryténoïdien latéral
 Le muscle crico-aryténoïdien postérieur

Crico-aryténoïdien